Il nome Muhammad Ali (o Mohammed Ali o altri varianti) può riferirsi a:

 Muhammad Ali – pugile statunitense
 Muhammad Ali – pugile pakistano
 Muhammad Ali – pugile inglese
 Muhammad Ali – singolo di Marco Mengoni del 2019
 Chaudhry Muhammad Ali – ex-primo ministro pakistano
 Mehmet Ali – viceré (wali) d'Egitto
 Mehmet Ali – politico Turco del XIX secolo
 Mohamed Ali Abdourahman – calciatore gibutano
 Mohammed Ali – attore pakistano
 Mohammed Ali – sollevatore iracheno
 Mohammad Ali Jinnah – fondatore del Pakistan
 Muhammad Reza Ali – calciatore pakistano